Meginhard ist der Name folgender Personen:

 Meginhard I. von Hamaland, wohl Vogt von Kloster Werden 841/847 (Meginharde)
 Meginhard II. von Hamaland, † 881
 Meginhard III. von Hamaland, seit 915 Graf im Hamaland, Onkel von Meginhard IV.
 Meginhard IV. von Hamaland, auch Megingoz von Geldern genannt, * um 920, † 955, Graf von Hamaland
 Meginhard (Fulda) (* vor 851; † 888), Benediktinermönch zu Fulda
 Meginhard (Osnabrück), Bischof von Osnabrück
 Meginhard I. (Bischof), von 1018 bis 1034 Bischof von Würzburg
 Meginward, Bischof von Freising
 Meginhard von Sponheim (* um 1085; † um 1135), Graf von Mörsberg 

Siehe auch:
 Megingoz